Кубок Шпенглера 1946 — 22-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 29 грудня по 31 грудня 1946 року.

Результати 
29.12.1946  ЛТЦ Прага —  Цюрих СК — 6:2 (2:0, 0:1, 4:1)
29.12.1946  «Давос» —  Команда Оксфордського університету — 16:1 (7:0, 5:0, 4:1)

30.12.1946  «Давос» —  Цюрих СК — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
30.12.1946  ЛТЦ Прага —  Команда Оксфордського університету — 20:2 (6:1, 7:1, 7:0)

31.12.1946  «Давос» —  ЛТЦ Прага — 2:9 (0:3, 2:1, 0:5)
31.12.1946  Цюрих СК —  Команда Оксфордського університету — 17:5 (7:0, 4:2, 6:3)

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1946
1946 у хокеї з шайбою